W Polsce
 Kunin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Kunin – przysiółek wsi Nowy Skoszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Kunin – dawna gromada

 Ukraina
 Kunin – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Kunin – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim

Zobacz też 
 Kunin-Zamek